Vučipolje je lahko:
 Vučipolje, Bosna in Hercegovina
 Vučipolje, Gračac (Hrvaška)
 Vučipolje, Hrvace (Hrvaška)